Conium nodosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Ernst Gottlieb von Steudel. Conium nodosum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
nodosum